

Geografia
 Hain – comune della Turingia, in Germania

Persone
 Daniel Hain – ex cestista tedesco
 Jeanette Hain – attrice tedesca
 Mathias Hain – ex calciatore tedesco
 Stephan Hain – calciatore tedesco
 Uwe Hain – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco